Ilz peut désigner :
 Ilz, une rivière allemande ;
 Ilz, une commune autrichienne de Styrie.

ILZ est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Žilina, un aéroport international situé au nord-ouest de la Slovaquie, à proximité de la ville de Žilina, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports